Atexcal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Atexcal (kommun), Puebla, 
 Atexcal, Veracruz, ort, Platón Sánchez, 

Robotskapade Mexikoförgreningar